Pilzkultur bezeichnet die gezielte Vermehrung von Pilzen oder auch die dabei entstehenden Pilze, zum Beispiel:
 mikroskopisch kleine Pilze, die in einem Nährmedium kultiviert werden (Mikrobiologie und Medizin)
 Anbau von Speisepilzen („Kulturpilzen“), siehe Pilzanbau
 die Kultivierung von Edelschimmel-Arten für die Käseherstellung, siehe Schimmelkäse
 von bestimmten Arten der Ameisen kultivierte Pilze, siehe Ameisen#Pilzzüchter